Spojení písmen A a M může mít různé významy:

AM 
 Ante meridiem lat., dopoledne, v anglosaském počítání denních hodin doba od 0:00 do 11:59:59 evropského počítání. Poledne je obvykle 12:00 PM (12:00 AM je obvykle půlnoc). Druhá polovina dne se označuje jako PM (post meridiem). V textu se píše a.m. – malými písmeny a bez mezery.
 Master of Arts – anglosaský akademický titul magisterského stupně
 Amplitudová modulace (AM)
 na rozhlasových přijímačích a v rozhlasovém vysílání se zkratka stala synonymem pro pásma dlouhých vln, středních vln a krátkých vln, ale nejedná se o synonymum
 AM – kód ISO 3166-2 pro Arménii
 BR-AM – kód ISO 3166-2 pro stát Amazonas
 AM – klasifikační symbol trupu amerických minolovek
 AM (album) – album skupiny Arctic Monkeys z roku 2013
 AM = Active Media, fotografická společnost, založená v roce 2011 Patrikem Tillem jako Studio Project.
 Martin AM Mauler – americký útočný letoun
 Aeronautica Militare – vojenské letectvo Itálie

Am 
 americium – chemický prvek
 zkratka pro dělostřeleckou tvrz Adam
 Hadar Am – izraelská obec
 Nir Am – izraelská obec
 Klaun Am – večerníček

am 
 zřídka používaná jednotka délky attometr tj. 10−18 metru
 německá předložka (an dem)
 am – Tvar slovesa be (být) v angličtině
 amharština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.am 
 .am – internetová doména nejvyššího řádu pro Arménii

Externí odkazy 
 
 
 

Značky